O  (Index of Economic Freedom) é uma classificação que avalia o grau de liberdade econômica de 186 países. Criado em 1995 através de uma parceria entre o The Wall Street Journal e o think tank norte-americano Heritage Foundation, o índice considera doze categorias de "liberdade econômica": nos negócios; no comércio; liberdade fiscal; de intervenção do governo; monetária; de investimentos; financeira; de corrupção; do trabalho; e direitos de propriedade.

Critérios

Índice de 2022 
Os países são avaliados em quatro categorias principais, e cada uma contém três subcategorias:

Estado de Direito - Direitos de Propriedade, Integridade de Governo, Eficiência Judicial

Tamanho do governo - Gastos do Governo, Carga Tributária, Saúde Fiscal

Eficiência Regulatória - Liberdade Comercial, Liberdade de Trabalho, Liberdade Monetária

Mercados Abertos - Liberdade de Comércio Exterior, Liberdade de Investimento, Liberdade Financeira.

Todos os critérios têm o mesmo peso no cálculo final do índice, que considera uma escala de 0 a 100. Com base nesse resultado, a Heritage divide os países em cinco categorias principais: Livres (acima de 80 pontos), Majoritariamente Livres (de 70 a 79,9 pontos), Moderadamente Livres (de 60 a 69,9 pontos), Majoritariamente Não-Livres (de 50 a 59,9 pontos) e reprimidos (menos de 49,9 pontos). É bom lembrar que, para possibilitar o cálculo e a revisão dos dados, o índice leva em conta as informações disponíveis até 30 de junho do ano anterior.

██ Livre (80-100)  ██ Majoritariamente livre (70.0-79.9)  ██ Moderadamente livre (60.0-69.9)  

██ Majoritariamente não-livre (50.0-59.9) ██ Reprimido (0-49.9)

Não ranqueados 

 (desde 2021 é contabilizada dentro da RPC China) (desde 2021 é contabilizada dentro da RPC China)

Índice de 2018 com mais atributos

Históricos de índices

Recepção 
De acordo com a Freedom House "existe uma correlação alta e estatisticamente significativa entre o nível de liberdade política medido pela Freedom House e a liberdade econômica, conforme medido pela pesquisa do Wall Street Journal/Heritage Foundation". O Millennium Challenge Account,um programa de ajuda externa do governo dos EUA, usou o indicador de liberdade comercial para determinar quais países receberão seus acordos de desempenho.

Críticos como Jeffrey Sachs contestaram a premissa do Índice de que a abertura econômica leva necessariamente a um maior crescimento. Em seu livro O fim da Pobreza, Sachs representou os índices dos países sobre o índice de crescimento do PIB per capita entre 1995 e 2003, alegando não demonstrar nenhuma correlação entre a classificação de um país e sua taxa de crescimento econômico. Sachs apontou, por exemplo, que países com boas classificações como a Suíça e o Uruguai tiveram desempenho econômico lento, outros, como a China, com classificações mais pobres tiveram crescimento econômico muito forte.

Os Emirados Árabes Unidos questionaram a classificação da liberdade econômica de seu país em 2008, comparando sua classificação média com a alta classificação que receberam de outros indicadores, como a Transparência Internacional e a Moody's. Eles também argumentaram que o relatório "não é confiável" porque sua metodologia tinha mudado duas vezes nos últimos dois anos.

John Miller critica o índice, escrevendo em Dollars & Sense, "nas mãos do Wall Street Journal e da Heritage Foundation, o principal grupo de reflexão de direita de Washington, no entanto, um índice de liberdade econômica meramente mede a liberdade corporativa e empresarial de acordo com o Left Business Observer, o crescimento do Índice é responsável por 10% da variação do crescimento do PIB.

Ver também 
Economic Freedom of the World (Ranking do Instituto Fraser Institute)
Laissez-faire
Sistema bancário livre

Ligações externas 
 Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation
 

Índices de classificação de países